Amuru (district), een district in het noorden van Oeganda
 Amuru (stad), een stad in het district Amuru